Příjmení Michel nosí více různých osobností:

 Adalbert Theodor Michel (1821–1877) – právník a rektor univerzity v Olomouci
 Anneliese Michel (1952–1976) – německá studentka, exorcistka
 Arnaud Michel d'Abbadie (1815–1893) – francouzský cestovatel a kartograf
 Detlef Michel (1955) – německý sportovec, atlet
 Henri Michel (1947–2018) – francouzský fotbalista
 Christian Adrian Michel (1912–1980) – švýcarský hodinář a fotograf
 Jaroslav Michel (1932–2017) – český lední hokejista a trenér, fotbalista
 Louis Michel – více různých osobností (rozcestník)
 Louis Michel (politik) (1947) – belgický politik
 Louise Michelová (1830–1905) – francouzská učitelka a anarchistka
 Ľuboš Micheľ (1968) – slovenský fotbalový rozhodčí
 Prakazrel Samuel Michel (Pras; 1972) – americký herec a rapper
 Smarck Michel – haitský politik
 Susanne Michel (1965) – rakouská herečka

Související články 
 Michel (jméno) – křestní jméno

Externí odkazy